Altagracia kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Altagracia, Mexiko, ort, Chiapas, El Bosque,

Nicaragua 

 Altagracia, Nicaragua, ort, 
 Altagracia, kommun